László Szabó (acteur), een Hongaars acteur
 László Szabó (beeldhouwer), een Frans beeldhouwer
 László Szabó (handballer), een Hongaars handballer
 László Szabó (kanovaarder), een Hongaars kanovaarder
 László Szabó (motorcoureur), een Hongaars motorcoureur
 László Szabó (schaker), een Hongaars schaker
 László Szabó (worstelaar), een Hongaars worstelaar